

Села в Україні 
 Присліп — Закарпатська область, Хустський район.
 Присліп — Львівська область, Самбірський район.

Інше 
 Присліп — перевал в Українських Карпатах, у масиві Полонина Боржава.
 Присліп — перевал в Українських Карпатах, на межі гірських масивів Привододільні Ґорґани та Полонина Красна.
 Присліп — річка в Закарпатській області.

Див. також 
 Присліп — лемківське село в Малопольському воєводстві.
 Присліп — лемківське село в Подкарпатському воєводстві.
 Присліп — гора в Лемківських Карпатах. 
 Присліп — перевал 749 м у Високому Долі (Карпати).
 Присліп — перевал 678 м у Високому Долі (Карпати).